Biran – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Itamar Biran – izraelski narciarz alpejski, olimpijczyk
 Maine de Biran – francuski filozof